

Cinema e teatro 
 Rent – musical rock del 1996 diretto da Michael Greif con musica e testi di Jonathan Larson
 Rent – film del 2005 diretto da Chris Columbus

Musica 
 Rent – singolo del 1987 del gruppo Pet Shop Boys, estratto dall'album Actually
 Rent – album del 1996 tratto dal musical Rent
 Rent – album del 2005, colonna sonora del film Rent

Altri progetti